Dies ist eine Liste der Justizminister Norwegens. Justizminister werden seit 1814 ernannt, sie gehören heute dem Justis- og beredskapsdepartementet an. Derzeitige Justizministerin ist seit Oktober 2021 Emilie Enger Mehl von der Partei Senterpartiet.

Justizminister 
Erster Justizminister wurde im März 1814 Mathias Sommerhielm. Er war zunächst im Dritten Ministerium, dem 3. Departement, Minister. Im November 1814 wurde der Name zu 2. Departement geändert. Zu Beginn des Jahres 1819 wurde das Justiz- und Polizeiministerium (Justis- og politidepartementet) gegründet. Die Justizthemen wurden aus dem Zweiten Ministerium übernommen, die Zuständigkeit für die Polizei aus dem Dritten Ministerium. Während der Besetzung Norwegens während des Zweiten Weltkriegs floh die norwegische Regierung nach London und regierte von dort aus weiter. In Norwegen wurde währenddessen von der Okkupationsmacht ein neues Justiz- und Polizeiministerium gegründet. Im Mai 1945 wurde die vor der Besetzung bestehende Ministeriumsstruktur wiederhergestellt. Das Justiz- und Polizeiministerium hatte bis Ende 2011 bestand. Im Jahr 2012 wurde das Ministerium in Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit (Justis- og beredskapsdepartementet) umbenannt. Neben dem eigentlichen Justizminister, der als oberster Minister im Justizministerium wirkte, gab es während der Regierung Solberg zeitweise auch einen zweiten Ministerposten, der für einen Teilbereiche der Justiz zuständig war.

Weitere Ministerinnen im Justizministerium 
Neben dem eigentlichen Justizminister, der als oberster Minister im Justizministerium wirkt, gab es während der Regierung Solberg zeitweise auch einen zweiten Ministerposten, der für einen Teilbereich der Justiz zuständig war.

Illegaler Justiz- und Polizeiminister während der NS-Zeit (1940–1945) 
Am 9. April 1940 wurde Norwegen vom Deutschen Reich okkupiert und Haakon VII. sowie die Regierung von Johan Nygaardsvold verließen das Land. In Norwegen wurden daraufhin eine später als illegal eingestufte Regierung gebildet.

Weblinks 
 Liste der Minister im Zweiten Ministerium (norwegisch, englisch)
 Liste der Minister im Dritten Ministerium (norwegisch, englisch)
 Liste der Minister im Justiz- und Polizeiministerium (norwegisch, englisch)
 Liste der Minister im Justiz- und Bereitschaftsministerium (norwegisch, englisch)

Einzelnachweise 

!
Justizminister